lakatos, foglalkozás
 Lakatos, régi magyar családnév